Die 14. Major League Soccer Saison beginnt mit der Regular Season am 19. März 2009 und endete mit dem MLS Cup 2009 am 22. November 2009 im Qwest Field in Seattle. Alle Ergebnisse seit Gründung der MLS finden sich in der Ewigen Tabelle der MLS.

Real Salt Lake besiegte im MLS Cup der Spielzeit 2009 die LA Galaxy mit 5:4 nach dem Elfmeterschießen, nachdem sich die Teams nach Ablauf der regulären Spielzeit mit 1:1 trennten. In der Gesamttabelle am Ende der Saison erreichte RSL den achten von fünfzehn Plätzen.

Neuerungen 
 Die Seattle Sounders nahmen als 15. Mannschaft in der Major League Soccer (Western Conference) den Spielbetrieb auf.
 Für die Playoffs qualifizieren sich die zwei besten Teams jeder Conference und die vier punktbesten Teams aller übrigen Mannschaften. Bisher waren die drei besten Teams jeder Conference fix qualifiziert.
 Microsoft wirbt mit Xbox 360 Live als neuer Sponsor der Seattle Sounders.
 Die MLS Reserve Division wurde aufgelöst. In ihr spielten die zweiten Mannschaften der MLS Vereine. Somit wurden die Begrenzungen für die maximale Spieleranzahl in einem Kader von 18 auf 20 angehoben. Gleichzeitig wurde die Grenze der Spieler, die im Developmental Roster stehen, von 10 auf 4 heruntergesetzt. Somit sinkt die Gesamtanzahl an Spielern, die ein Verein haben darf, von 28 auf 24 Spielern.
 Trainerwechsel:
 Sigi Schmid verlässt die Columbus Crew und wird neuer Trainer der Seattle Sounders.
 Robert Warzycha wird neuer Trainer der Columbus Crew. Er war vorher Co-Trainer des Vereins.

 Juan Carlos Osorio verlässt die New York Red Bulls Ende August.
 Ihm folgt Richie Williams als Interimstrainer, der zuvor Co-Trainer der Mannschaft war.

Saisonverlauf

Regular Season

Conference Tabelle 
Neben den beiden besten Teams jeder Conference qualifizieren sich auch vier Mannschaften mit den nächsthöheren Punktzahlen für die Playoffs.

Stand: 28. Oktober 2009, Quelle: web.mlsnet.com

Gesamttabelle 

1Toronto FC kann sich nicht für den U.S. Open Cup qualifizieren, da der Verein aus Kanada kommt. Wenn die Mannschaft die Saison auf einem Qualifikationsplatz für den U.S. Open Cup abschließt, wird dieser Startplatz automatisch an die nächsthöhere Mannschaft vergeben. Das Gleiche gilt auch für einen Qualifikationsplatz für die CONCACAF Champions League. Toronto FC kann sich für diesen Wettbewerb nur über die Canadian Championship qualifizieren. Auch hierbei qualifiziert sich, sollte Toronto einen Qualifikationsplatz bekommen, die nächste höhere Mannschaft.

Playoffs

Budweiser Golden Boot 
Der Budweiser Golden Boot wird an den besten Torschützen der Regular Season vergeben.

Stand: 24. Oktober 2009.

MLS All-Star Game 
Das 14. MLS All-Star Game fand am 29. Juli im Rio Tinto Stadium in Sandy statt. Gegner war der FC Everton aus der englischen Premier League.

Everton gewann im Elfmeterschießen mit 4:3. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. Es wurde keine Verlängerung gespielt. Tim Howard, Torwart vom FC Everton, wurde zum Spieler des Spiels ernannt.

Das Tor für die MLS All-Star Mannschaft erzielte Brad Davis von Houston Dynamo. Louis Saha erzielte den Treffer für den FC Everton.

Nationaler Pokal 
 Lamar Hunt U.S. Open Cup 2009

Für die dritte Runde des Pokals qualifizieren sich automatisch die jeweils drei besten Mannschaften aus den zwei Conferences der vorherigen Saison. Die anderen Mannschaften aus der Major League Soccer spielen vorher in einem Qualifikationsturnier gegeneinander um die verbliebenen zwei Plätze auszuspielen.

Jede qualifizierte MLS Mannschaft spielt gegen einen Sieger aus der zweiten Runde des Pokals. Mögliche Gegner kommen aus den unteren USL Ligen.

 Chicago Fire
 CD Chivas USA
 Columbus Crew
 D.C. United
 Houston Dynamo
 Kansas City Wizards
 New England Revolution
 Seattle Sounders

Sieger des Turniers wurden die Seattle Sounders mit einem Sieg über DC United.

 Canadian Championship 2009
 Toronto FC wird als einziger kanadischer Vertreter der MLS an diesem Turnier teilnehmen.
 Sieger: Toronto FC

Internationale Wettbewerbe 
 CONCACAF Champions League 2009/2010
 Columbus Crew
 Red Bull New York –  Preliminary Round (Qualifikationsrunde)
 D.C. United – Group Stage (Gruppenphase)
 Houston Dynamo – Group Stage (Gruppenphase)
 Toronto FC – Preliminary Round (Qualifikationsrunde)

 SuperLiga 2009
 Chicago Fire – Finale
 New England Revolution – Halbfinale
 CD Chivas USA – Vorrunde
 Kansas City Wizards – Vorrunde

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009